Andy Scherrer (1946-2019), musicien suisse.
 Eduard Scherrer (1890-1972), bobeur suisse.
 Guy Scherrer (1943-2015), homme d'affaires français, ancien président du FC Nantes.
 Hedwig Scherrer (1878-1940), peintre suisse.
 Jean Scherrer (1917-2007), médecin et physiologiste français.
 Jean-Claude Scherrer (1978-), joueur de tennis suisse.
 Jean-Jacques Scherrer (1855-1916), peintre français.
 Jean-Louis Scherrer (1935-2013), créateur de mode français.
 Jürg Scherrer (1947-), personnalité politique suisse, membre du Parti suisse de la liberté.
 Marie-Thérèse Scherrer (1708-1768), en religion Sr Maria-Diomira du verbe incarné, religieuse catholique qui est reconnue comme vénérable.
 Pierre Scherrer (1910-1993), psychiatre et écrivain français.
 Thierry Scherrer (1959-), évêque français.
 Victor Scherrer (1943-2022), industriel et essayiste français.

 Les Scherrer, une famille de facteurs d’orgue suisses des XVII et XVIII siècles, notamment Samson Scherrer et ses fils Louis Scherrer, Jean-Jacques Scherrer et Nicolas Scherrer.

Sciences 
 La formule de Scherrer, ou relation de Laue-Scherrer, est une formule utilisée en diffraction X sur des poudres ou échantillons polycristallins

Patronyme allemand
Patronyme alsacien